Rotna (rivier), een rivier in Noorwegen en Zweden
Rotna (schip uit 1940), schip dat tussen 1940 en 1969 voer voor een rederij van Bornholm
Rotna (schip uit 1962), schip dat tussen 1971 en 1978 voer voor een rederij van Bornholm